Tasaka ist der Familienname folgender Personen:

 Gamu Tasaka (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Kazuaki Tasaka (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Tokio Tasaka (* 1947), japanischer Tischtennisspieler
 Tasaka Tomotaka (1902–1974), japanischer Filmregisseur
 Yūsuke Tasaka (* 1985), japanischer Fußballspieler